Ле-Ларде́н-Сен-Лаза́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 45 км на схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 818 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1875,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Ларден-Сен-Лазар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Ларден-Сен-Лазар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь